Jankuhn ist der Familienname folgender Personen: 

 Herbert Jankuhn (1905–1990), deutscher Prähistoriker
 Klaus Jankuhn (* 1965), deutscher Musikproduzent
 Walter Jankuhn (1888–1953), deutscher Operettentenor